

Films

 Possession (1981) van Andrzej Żuławski
 Possession (1987) van Michael Mazo en Lloyd A. Simandl
 Possession (2002) van Neil LaBute
 Possession (2007), korte film van Hervé Joseph Lebrun
 Possession (2009) van Joel Bergvall en Simon Sandquist

Muziek
 Possession (album), een album van de jazzgroep God

Plaatsen
 La Possession, een gemeente in Réunion
 Possession-eilanden, een eilandengroep voor de kust van Victorialand

Computerspel
 Possession, een spel voor de PlayStation 3